El Comercio (span. für der Handel) ist der Name verschiedener Tageszeitungen:

 El Comercio (Ecuador), Tageszeitung in Quito, Ecuador, in Spanien auch als El Comercio del Ecuador
 El Comercio de Gijón, Tageszeitung aus Gijón, Spanien
 El Comercio (Peru), Tageszeitung aus Lima, Peru